Langendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Langendorf (Elbe), Gemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Langendorf (Elfershausen), Ortsteil von Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Langendorf (Elsteraue), Ortsteil von Elsteraue im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Langendorf (Eschweiler), Stadtteil von Eschweiler, Nordrhein-Westfalen
 Langendorf (Lüssow), Ortsteil von Lüssow im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Langendorf (Neuwied), ehemaliger Weiler, an dessen Stelle im 17. Jahrhundert die Stadt Neuwied errichtet wurde
 Langendorf (Weißenfels), Ortsteil von Weißenfels im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Langendorf (Wohratal), Ortsteil von Wohratal im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Langendorf (Zülpich), Ortsteil von Zülpich im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wendisch Langendorf, Ortsteil von Groß Mohrdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

in Österreich:
 Langendorf (Gemeinde St. Roman), Ortschaft der Gemeinde St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich

in der Schweiz:
 Langendorf SO, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Langendorf, früherer deutscher Name von Grandcour

in Polen:
 Langendorf, Kreis Bartenstein, Ostpreußen: Długa (Sępopol), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Langendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen: Dłużec (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Langendorf, Kreis Gleiwitz, Schlesien: Wielowieś, Dorf und Landgemeinde im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien
 Langendorf, Kreis Groß Wartenberg, Schlesien: Wielowieś (Syców), Dorf im Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Langendorf, Kreis Neisse, Schlesien: Bodzanów (Głuchołazy), Dorf im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln

in Rumänien
 Langendorf: Doștat in Siebenbürgen

in Russland:
 Langendorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Morgunowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Langendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Sokolniki (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad

in der Slowakei:
 deutscher Name der Gemeinde Dlhá, Okres Trnava
 deutscher Name (Langendorf an der Waag) der Gemeinde Dlhá nad Váhom, Okres Trnava

in Tschechien:
 deutscher Name der Gemeinde Dlouhá Loučka, Okres Olomouc
 deutscher Name der Gemeinde Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Okres Havlíčkův Brod 
 deutscher Name der Gemeinde Dlouhá Ves u Sušice, Okres Klatovy
 deutscher Name der Ortschaft Dlouhá Ves (Hlučín), Gemeinde Hlučín, Okres Opava
 deutscher Name der Ortschaft Dlouhá Ves, Gemeinde Bochov, Okres Karlovy Vary

Langendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Langendorf (1894–1969), deutsche Politikerin (KPD)
 Ernst Langendorf (1907–1989), deutscher Journalist
 Friedrich Schulze-Langendorf (1886–1970), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Gabriele Langendorf (* 1961), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Jean-Jacques Langendorf (* 1938), Schweizer Historiker und Schriftsteller
 Kurt Langendorf (1920–2011), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Maik Langendorf (* 1972), deutscher Dart-Spieler
 Rudolf Langendorf (1894–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Ursula Langendorf (* 1953), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Langendorf steht für:
 Langendorf (Unternehmen), deutscher Hersteller von Aufliegern und Teil des polnischen Konzerns Wielton

Siehe auch:
 Langendorff
 Langdorf (Begriffsklärung)